Chalk Hills steht für:

Gebirgszüge in den Vereinigten Staaten:
 Chalk Hills (Idaho)	
 Chalk Hills (Kalifornien)	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Chalk Hills (Idaho)	
 Chalk Hills (Louisiana)	
 Chalk Hills (Nevada)	
 Chalk Hills (Utah)	
 Chalk Hills (Washington)	
 Chalk Hills (Wyoming)	

Siehe auch:
 Chalk Hill